Estádio Municipal Doctor Mario Sobrero ou somente Mario Sobrero é um estádio de futebol uruguaio pertencente à prefeitura de Rocha, no Uruguai.

O estádio é utilizado pelo Rocha Fútbol Club, pela seleção local e outras equipes amadoras do município, e tem capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas.

Mario Sobrero